Чацький — польське () й українське прізвище.

Особи 
 Фелікс Чацький — батько Тадеуша
 Тадеуш Чацький — творець Волинської гімназії у Крем'янці
 Фелікс Чацький
 Влодзімєж Чацький — кардинал РКЦ
 Міхал Геронім Чацький — волинський каштелян
 Міхал Чацький — публіцист
 Міхал Чацький — реґіментар
 Францішек Чацький — стражник великий коронний.

Див. також 
 Чацькі

Польські прізвища
Чацькі